Scheueck ist der Ortsname von

 Scheueck (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Scheueck (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern